Болу (іл) (тур. Bolu) — іл в Туреччині, розташований в Чорноморському регіоні.
 Болу (місто) (, , ) — місто у Туреччині, центр ілу Болу.
 Болу () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Ар'єж.